August Froehlich (1891-1942), prêtre catholique allemand ;
 Florian Froehlich (né en 1959),  artiste contemporain suisse ;
 Patrick Froehlich (né en 1961), médecin et écrivain français.

Voir aussi